Игорь Тихонов:
 Тихонов, Игорь Всеволодович (род. 1953) — советский и российский художник.
 Тихонов, Игорь Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.
 Тихонов, Игорь Юрьевич (род. 1987) — российский регбист.